Флаг муниципального образования Миха́йловский сельсовет Ужурского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 февраля 2012 года решением Михайловского сельского Совета депутатов № 20-58р и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7547.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос малинового и голубого цвета (в отношении 5:1). В середине верхней части полотнища — жёлтый журавль с поднятым вверх раскрытым клювом и с воздетыми крыльями, правой лапой держащий белый землемерный циркуль. В середине голубой части полотнища — два плывущих в волнах белых окуня с жёлтыми глазами, плавниками и хвостами».

Обоснование символики 
Для освоения сибирских просторов по царскому Указу в 1887 году в город Ачинск прибыли первые переселенцы из Орловской и Курской губерний. Затем переселенцы вместе с землемером отправились к месту поселения, где им были отведены земельные наделы. Первое поселение называлось Крутоярка, позднее переименованное в село Михайловка.

Михайловский сельсовет объединяет два населённых пункта: село Михайловка и деревня Косоголь. Недалеко от этой деревни в районе озера Большой Косоголь и реки Сереж (пересекающей земли Михайловского сельсовета) ведутся археологические раскопки. Здесь обнаружено немало ритуальных предметов: олень в галопе (олицетворение небесного светила), гусь (культовая вещь, предназначенная для религиозных обрядов) и другие.

Флаг Михайловского сельсовета символически отражает историю, географию и другие особенности поселения. Символика флага многозначна:

— фигура золотого журавля — олицетворяет фауну этих мест, расположенных между двумя государственными заказниками «Солгонский кряж» и «Берёзовая дубрава», в которых сохраняются редкие виды птиц и животных — серый журавль, журавль-красавка, сапсан, лось и другие. На флаге сельсовета поющий журавль — образ природного богатства здешней земли;

— землемерный циркуль — аллегория начала освоения этих земель переселенцами из Центральной России;

— голубая часть полотнища с плывущими по ней окунями — символизирует водные объекты, расположенные на территории поселения — реку Сереж, озёра Малый и Большой Косоголь и многие другие речки и протоки и их богатый рыбный мир.

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта, жизненной энергии.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания